— железнодорожная станция, расположенная в специальном районе Синагава, Токио. Была открыта 20 апреля 1914 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Линии 
 JR East
 Линия Кэйхин-Тохоку
 Tokyo Waterfront Area Rapid Transit
 
 Tokyu Corporation
 Линия Оимати

Для линий Оимати станция является конечной.

Планировка станции

JR 
Одна платформа островного типа и два пути.

Tōkyū 
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Tokyo Waterfront Railway 
Две платформы бокового типа и 2 пути, расположенные на 3-м и 5-м подземных уровнях станции.

Окрестности станции 
 Торговый центр Атрэ
 Универмаг Ито Ёкадо
 Магазин электроники Ямада Дэнки
 Универмаг Ханкю
 Муниципалитет района Синагава
 Почтовое управление района Синагава

Близлежащие станции

Ссылки 
 JR East: Станция Оимати  
 Tokyu Corporation: Станция Оимати 
 Tokyo Waterfront Railway: Станция Оимати